Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2008 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten wie in den beiden Jahren zuvor Roger Federer und Rafael Nadal. Diesmal gewann Nadal in fünf Sätzen; es war sein erster Triumph bei den Wimbledon Championships und sein fünfter Grand-Slam-Titel insgesamt. Aufgrund des durchgehend hohen spielerischen Niveaus gilt es weithin als bestes Match, das jemals gespielt wurde.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships 2008 fand für die Herren im Einzel vom 20. bis zum 22. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2008 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel 2008 (englisch, PDF; 20 kB)
 Turnierinformationen (PDF; 37 kB)

Herreneinzel
2008